B53 ou B-53 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 XB-53, un projet de bombardier à réaction américain ;
 B-53, une bombe atomique américaine de 9 mégatonnes.

Médecine 
 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Bundesstraße 53, route fédérale allemande reliant Trèves à Alf.

Signalisation
 Panneau de sortie d'une zone de rencontre en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres